

Geografia 
 Canada
 Blainville – località del Québec
 Francia
 Blainville-Crevon – comune della Senna Marittima
 Blainville-sur-Mer – comune della Manica
 Blainville-sur-Orne – comune del Calvados
 Blainville-sur-l'Eau – comune della Meurthe e Mosella

Persone 
 Henri Marie Ducrotay de Blainville – zoologo e naturalista francese